Допамін — нейромедіатор, біологічно активна хімічна речовина
 «Допамін» — американська комедійна мелодрама 2003 року режисера Марка Десени

Багатозначні терміни